Kasberg peut être :

Toponyme 
 Kasberg, une montagne du Massif mort en Autriche
 , quartier du marché de Wegscheid, arrondissement de Passau, Bavière
 , localité près de Hainfeld, district de Lilienfeld, Basse-Autriche

Divers 
 Tilleul de Kasberg